Toponímia:
Colls:
Coll de les Comes (Mura): coll situat al municipi de Mura (Bages)
Coll de les Comes (Vilanova de Meià): coll situat al municipi de Vilanova de Meià (Noguera)
Coll de les Comes (el Bruc): coll situat al municipi del Bruc (Anoia)
Serres:
Coll de les Comes (el Masroig): serra situada al municipi de del Masroig (Priorat)

Vegeu també 
 Coll de les Nou Comes
 Coll de Comes